«Секретная служба Санта-Клауса» () — компьютерный анимационный мультфильм Сары Смит и Бэрри Кука. В России фильм вышел в прокат 8 декабря 2011 года.

Сюжет 
У Санта-Клауса и его помощников-эльфов много работы, особенно в ночь Рождества, когда они должны успеть облететь весь мир и побывать в каждом доме, где живут хорошие дети. Пока Санта в поте лица работает на благо Рождества, его старший сын Стив мечтает рано или поздно занять отцовское место, а Артур, младший в семье, трудится в почтовом отделе. Никто не воспринимает Артура всерьез, и он почти смирился с таким положением вещей, но однажды у него появляется возможность проявить себя.

В его руки попадает письмо от Гвен — маленькой девочки, которая весь год себя вела хорошо и надеется тоже получить подарок. Из-за ошибки, которую допустила секретная служба Санты, Гвен не получила подарок, и Рождество для неё, скорее всего, будет безвозвратно испорчено. Артур хочет исправить такую несправедливость и обращается к отцу за помощью, но ни он, ни Стив не считают, что стоит менять планы ради одного-единственного ребёнка. Артур решает воспользоваться помощью деда и вместе с ним спасти положение.

Роли озвучивали 
 Джеймс Макэвой — Артур
 Хью Лори — Стив
 Джим Бродбент — Санта
 Имелда Стонтон — миссис Санта
 Эшли Дженсен — Бриони
 Марк Вуттон — Питер
 Ева Лонгория — шеф Де Сильва
 Рамона Маркес — Гвен

Производство 
Работа над фильмом впервые было анонсировано в 2007 году под названием «Операция Рудольф». Это был первый фильм, снятый Aardman Animations в партнерстве с Sony Pictures и её дочерними компаниями.

Aardman потратил 18 месяцев на предварительную подготовку сюжета и дизайна в Великобритании, прежде чем переехать Sony Pictures Entertainment в Калвер-Сити, США, ещё на 18 месяцев производства. 27 апреля 2009 года было сообщено, что производство началось с совместной работы Aardman и Sony Pictures Imageworks над анимацией.

Релиз 
Фильм был выпущен 11 ноября 2011 года в Великобритании и 23 ноября 2011 года в Соединенных Штатах. Музыкальный клип на песню Джастина Бибера «Santa Claus is Coming to Town», который играет в конце титров, был показан исключительно в кинотеатрах перед фильмом.

Выход на видео 
Мультфильм был выпущен на DVD, Blu-ray и Blu-ray 3D 6 ноября 2012 года в США и 19 ноября 2012 года в Великобритании.

Критика 
На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes рейтинг составил 92 % на основе 169 отзывов семи критиков со средней оценкой 7,6 из 10. На Metacritic фильм получил 69 баллов из 100 на основе 32 обзоров, а пользовательская оценка составила 7,4 балла из 10.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт фильма «Секретная служба Санта-Клауса»
 

Полнометражные мультфильмы США
Компьютерные анимационные фильмы Великобритании
Мультфильмы США 2011 года
Полнометражные мультфильмы Великобритании
Компьютерные анимационные фильмы США
Фильмы IMAX
Рождественские мультфильмы
Кинокомедии США
Кинокомедии Великобритании
Мультфильмы Sony Pictures Animation
Фильмы Великобритании в 3D
Фильмы США в 3D
Фильмы 2011 года в 3D
Фильмы Великобритании 2011 года